

Patronyme
 Bruno Raffaelli, (1950- ) est un acteur français. 
 Cyril Raffaelli, (1974- ), est un cascadeur, acteur, chorégraphe de scènes d'action français.
 Jean-François Raffaëlli, (1850-1924), était un peintre, sculpteur et graveur français.
 Luca Raffaelli (1959- ), est un journaliste, essayiste, et scénariste italien.